Ранчо де Маргарито има више значења:

 Ранчо де Маргарито (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо де Маргарито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику